Фернан:

 Фернан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Фернан Гонсалес (ок. 910—970) — граф Кастилии и Бургоса.
 Фернан Ламаз (1891—1957) — французский невролог и акушер.
 Фернан Лопиш (ок. 1385—после 1459) — один из крупнейших хронистов Португалии.
 Фернан ду По — португальский мореплаватель времён Афонсу V (15 век).
 Фернан Гомес, Фернандо (1921–2007) — известный испанский актёр, сценарист, режиссёр театра и кино.